Andreï Vladislavovitch Popov - en  - (né le  à Tcheliabinsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2003, il débute avec l'équipe réserve du Traktor Tcheliabinsk dans la Pervaïa liga. Le Traktor remporte la Vyschaïa liga 2006 et accède à la Superliga. Il est repêché par les Flyers de Philadelphie en ,  au total, au repêchage d'entrée dans la LNH 2006.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il fait sa première apparition en senior le  avec l'équipe de Russie B contre la France au cours d'une manche de l'Euro Ice Hockey Challenge. Il inscrit un but lors de ce match remporté 5-0. Il honore sa première sélection senior avec la Russie A le  lors d'un match amical face à la Biélorussie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004 || Traktor Tcheliabinsk 2|| Pervaïa liga ||6 ||3 ||0 ||3 || 4|| || || || ||
|-
|2004-2005 || Traktor Tcheliabinsk 2|| Pervaïa liga ||17 ||7 ||1 ||8 || 4|| || || || ||
|-
|2005-2006 || Traktor Tcheliabinsk 2|| Pervaïa liga ||2 ||1 ||4 ||5 || 0|| || || || ||
|-
|2005-2006|| Traktor Tcheliabinsk || Vyschaïa liga ||37 ||8 ||8 ||16 || 26|| 5|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|2006-2007 || Traktor Tcheliabinsk || Superliga ||44 ||2 ||10 ||12 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Traktor Tcheliabinsk 2|| Pervaïa liga ||6 ||4 ||3 ||7 || 4|| || || || ||
|-
|2007-2008|| Traktor Tcheliabinsk || Superliga ||33 ||5 ||2 ||7 ||12 ||2 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2008-2009 || Traktor Tcheliabinsk || KHL ||54 ||4 ||5 ||9 ||38 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2009-2010 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 50|| 15|| 11|| 26|| 24|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2009-2010 || Belye Medvedi || MHL || 5|| 6|| 6|| 12|| 4|| 9|| 5|| 9|| 14|| 8
|-
|2010-2011 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 54|| 10|| 13|| 23|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 54|| 6|| 11|| 17|| 38|| 16|| 5|| 1|| 6|| 4
|-
|2012-2013 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 51|| 7|| 6|| 13|| 14|| 21|| 3|| 1|| 4|| 4
|-
|2013-2014|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 50|| 11|| 8|| 19|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 51|| 18|| 12|| 30|| 14|| 6|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2015-2016 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 55|| 13|| 12|| 25|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Ak Bars Kazan || KHL || 59|| 11|| 4|| 15|| 24|| 13|| 2|| 2|| 4|| 18
|-
| 2017-2018 || Ak Bars Kazan || KHL || 18|| 4|| 2|| 6|| 4|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2018-2019 || Ak Bars Kazan || KHL || 44|| 2|| 4|| 6|| 8|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2018-2019 || Bars Kazan || VHL || 3|| 1|| 3|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Traktor Tcheliabinsk || KHL ||39 ||5 ||3 ||8 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international

Trophées et distinstions

Ligue continentale de hockey 

 Il remporte la Coupe Gagarine avec les Ak Bars Kazan en 2017-2018.

Notes et références 

Naissance en juillet 1988
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Attaquant de hockey sur glace